Nuño Gómez kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Nuño Gómez (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Nuño Gómez (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar